Walid  ou Oualid ( وليد) est un nom propre qui peut se référer à :

Sens et origine du nom 
Walid ou Oualid signifie « Nouveau-né ».

Variantes 
 arabe : وليد (Oualid ou Walid )
 trancriptions latines : Oualid, Walid ou Waleed

Forme féminine arabe : Walida, Oualida

Prénom ou patronyme 

 Al-Walid, le onzième sultan saadien,
 Al-Walīd Ier ou ʾAbū Al-ʿAbbās Al-Walīd ibn ʿAbd Al-Malik, est le sixième calife omeyyade,
 El Walid Mimoun ou Walid Mimoun, un chanteur rifain
 Walid, de son vrai nom Oualid Ouahabi, un animateur de radio et de télévision belge,
 Walid Afkir, un acteur français,
 Walid Aouni, un plasticien, danseur, chorégraphe et acteur. 
 Walid Azarou ou Oualid Azarou, un footballeur international marocain,
 Walid El Karti, un footballeur international marocain,
 Walid Hichri, un footballeur tunisien,
 Walid Joumblatt le principal chef politique héréditaire de la communauté druze du Liban,
 Walid Mesloub, un footballeur algérien,
 Walid Phares, un chercheur américain d’origine libanaise maronite, conseiller politique,
 Walid Toufic, un chanteur et acteur libanais,

organisation 

 L'Armée Khalid ibn al-Walid, un groupe armé salafiste et djihadiste, pendant la guerre civile syrienne.

Prénom masculin